Enrique Morente, cantante spagnolo.
Estrella Morente, cantante spagnola.